HMCS Huron je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Huron (G24)
 HMCS Huron (DDH 281)

Huron